Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участь.

Фіналістка попереднього року Анастасія Мискіна виграла титул, у фіналі перемігши Жустін Енен-Арденн з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Кім Клейстерс
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=4r
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Анастасія Мискіна
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=Q
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=0
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=2
| RD1-team4=

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 2003 Sparkassen Cup Draw

2003
Тур WTA 2003